Норик (Terricola) — рід гризунів родини Щурових.
 Норик () — царство племені теврисків (IV—I ст. до н. е.) і потім давньоримська провінція.